Abera ist der Familienname folgender Personen:

 Alemitu Abera (* 1986), äthiopische Marathonläuferin
 Daniel Abera (* 1988), äthiopischer Marathonläufer
 Emilio Cinense y Abera (1911–1978), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von San Fernando
 Gezahegne Abera (* 1978), äthiopischer Marathonläufer
 Tesfaye Abera (* 1992), äthiopischer Langstreckenläufer